Slovenija:
 Zajčji Vrh (Črnomelj, Slovenija), naselje u sastavu općine Črnomelj
 Zajčji Vrh pri Stopičah, naselje u sastavu općine Novo Mesto